Dina (cantora) — cantora portuguesa
 Dina (Paquistão) — cidade na província de Punjab (Paquistão)

Ver também 
 Dirección de Inteligencia Nacional ou DINA — polícia secreta do Chile
 Dina ou dine — unidade de medida do Sistema CGS de unidades, com símbolo dyn

Desambiguações de antropônimos